Вимперк — исторический город и муниципалитет с расширенными полномочиями в районе Прахатице Южночешского края Чехии, в отрогах горного хребта Шумава.
 Вимперк — неоренессансный замок в городе Вимперк, район Прахатице Южночешского края, основанный в XIII веке.
 Вимперк (вимперг) — остроконечный щипец над порталами и оконными проёмами готических зданий.